Щерби́на — поширене українське прізвище, походить від слова щербатий — фізичної властивості особи, особливості зовнішнього вигляду — відсутності частини зубів.

Носії

Б 
 Щербина Борис Євдокимович (1919—1990) — Герой Соціалістичної Праці.

В 
 Щербина Василь Васильович — Герой Радянського Союзу.
 Щербина Василь Іларіонович (1913—1994) — Герой Радянського Союзу.
 Щербина Віктор Захарович — український літератор.
 Щербина Віктор Петрович (нар. 1932) — український радянський компартійний діяч.
 Щербина Владислав Іванович (1926—2017) — український скульптор.
 Щербина Володимир Анатолійович (1950—2015) — Заслужений журналіст України.
 Щербина Володимир Віталійович (1907—1978) — доктор геолого-мінералогічних наук.
 Щербина Володимир Іванович (1850—1936) — український історик.
 Щербина Володимир Олександрович (1935—2023) — український математик, учасник національно-демократичного руху.

Г 
 Щербина Галина Михайлівна (1938) — українська художниця кіно.

Д 
 Щербина Данило — український козак та шляхтич, керівник корнинських надвірних козаків.
 Щербина Данило Никифорович (1891—1943) — український бандурист.
 Щербина Денис Юрійович — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

І 
 Щербина Іван (?—після 1669) — кошовий отаман Запорозького війська.
 Щербина Іван Васильович (1916—2008) — український офіцер, Герой Радянського Союзу.
 Щербина Ігор Іванович (1966—2015) — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Й 
 Щербина Йосип Тимофійович (1913—?) — український історик.

К 
 Щербина Кирило Сидорович — Герой Соціалістичної Праці.
 Щербина Костянтин (1972) — український журналіст.
 Щербина Костянтин Мойсейович (1864—1946) — український математик.

М 
 Щербина Марія Володимирівна ( 1958) — українська вчена, докторка фізико-математичних наук.
 Щербина Микола Гаврилович (1919—1952) — український військовий льотчик, Герой Радянського Союзу.
 Щербина Микола Миколайович (1959—2016) — український краєзнавець, Почесний краєзнавець України (2011).
 Щербина Микола Семенович (1920—1981) — радянський військовик, учасник Другої світової війни, підполковник ВПС СРСР, Герой Радянського Союзу.
 Щербина Микола Федорович (1821—1869) — російський поет.

Н 
 Щербина Никифор (1900—1977) — український поет.

О 
 Щербина Олександр Мойсейович (1874—1934) — професор філософії, тифлолог, психолог, брат математика Костянтина Щербини.
 Щербина Олександр Олександрович — підполковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Щербина Олександр Юрійович (1981) — український сьоґіст.

П 
 Щербина Павло Стефанович (1992 — 2022) — лейтенант ЗСУ, командир гранатометного взводу 28-ї окремої механіованої бригади імені Лицарів Зимового Походу оперативного командування «Південь».
 Щербина Петро Миколайович (1983) — український літератор, журналіст, мовознавець і політтехнолог.

Р 
 Щербина (Ібрагімова) Раїса Миколаївна (1951—2012) — радянська і російська артистка цирку, Народна артистка Росії (1992).
 Щербина Роман Климентійович (?—1921) — вояк армії УНР, розстріляний більшовиками під Базаром 1921 року.
 Щербина Роман Олександрович — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

С 
 Щербина Святослав Анатолійович — підполковник Збройних Сил України.
 Щербина Сергій Володимирович (1988) — український журналіст, головний редактор видання РБК-Україна.
 Щербина Степан — політико-військовий діяч козацької держави другої половини XVII століття.

Ф 
 Щербина Федір Андрійович (1849—1936) — український статистик, економіст, соціолог, громадський діяч й історик Кубані.

Ю 
 Щербина Юрій Володимирович (1974—2017) — старший сержант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Щербіна 
 Щербіна Максим Костянтинович (1991—2013) — український футзаліст, що грав на позиції воротаря.
 Щербіна Михайло Юрійович — полковник Збройних сил України, лицар ордена Данила Галицького
 Щербіна Олег Володимирович (* 1951) — доктор медичних наук, професор.

Примітки 

Українські прізвища